Бутара (; ) — барабанный грохот, устройство для промывания горной массы (легко- и среднепромывистых руд — песков рассыпных месторождений золота и касситерита) с целью удаления глины и мелкого породного материала, а также для доводки первичных гравитационных концентратов.

Состоит из загрузочной воронки, наклонного грохота, промывочного шлюза.

Наибольшее распространение получила в начале ХІХ столетия.

См. также 
 Риттингер, Петер Риттер фон

Литература 
 [www.mining-enc.ru/b/butara/ Бутара] (статья) // Горная энциклопедия. Тома 1—5, М.: Советская энциклопедия, 1984—1991
 

Обогащение руд